Самані (Хоккайдо)
Повіт Самані
 Нух I Самані